Amselhof ist ein Ortsname:

 Amselhof (Felsberg), Einzelhof am Lotterberg im Stadtteil Wolfershausen von Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Amselhof (Westhausen), Wohnplatz in der Gemarkung Westhausen der Gemeinde Westhausen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg